Плути́но в астрономии — транснептуновый объект, который находится в орбитальном резонансе 2:3 с Нептуном. Другими словами, за время двух оборотов плутино вокруг Солнца Нептун делает три оборота. Название «плутино» происходит от названия одного из них — карликовой планеты Плутон. Термин характеризует только орбиту тела и не имеет отношения к другим его характеристикам.

Орбитальный резонанс с Нептуном означает, что периоды обращения плутино вокруг Солнца составляют около полутора периодов обращения Нептуна, то есть . Из третьего закона Кеплера, связывающего большую полуось орбиты и период обращения тела соотношением , следует, что большие полуоси орбит плутино тоже фиксированы (около )

Плутино образуют внутреннюю часть пояса Койпера и составляют около четверти известных его объектов. Плутино образуют крупнейший класс резонансных транснептуновых объектов (то есть объектов, чья орбита находится в резонансе с Нептуном).

Помимо самого Плутона и его спутника Харона, первый плутино, 1993 RO, был открыт 16 сентября 1993 года.

Самые крупные плутино: Плутон, Орк, Иксион и Гуйя.

См. также 
 Резонансные транснептуновые объекты

Солнечная система